est un genre éteint et fossile d'insectes du sous-ordre des hétéroptères (punaises) de la famille des Lygaeidae et de la sous-famille des Aphaninae.

Le genre est monotypique et son espèce type est Praenotochilus parallelus Théobald, 1937.

Classification 
Le nom scientifique de ce genre Praenotochilus a été valablement publié pour la première fois en 1937 par Nicolas Théobald. Le genre Praenotochilus est monotypique et comprend uniquement l'espèce type suivante, Praenotochilus parallelus Theobald, 1937. Le spécimen holotype 7 vient de la collection de l'Institut géologique de Marseille et provient du gisement de calcaires en plaquettes sans doute sannoisien de Camoins-les-Bains, aujourd'hui dans l'agglomération de Marseille.

Description

Caractères
Le spécimen holotype a une longueur totale de . L'insecte est brun sur la tête, le thorax et le scutellum, plus clair sur l'abdomen, les pattes et les antennes.
La tête est subtriangulaire ; le prothorax est presque rectangulaire ; l'abdomen est subcylindrique.

Affinités
Ce spécimen ressemble aux Pachymerus (Aphanus), dont l'Oligocène d'Aix-en-Provence présente de nombreuses espèces, mais en diffère par son corps plus cylindrique et ses antennes, dont le premier article est nettement plus long que chez les Aphanus..

Nicolas Théobald ne propose pas de conclusion environnementale sur l'habitat des échantillons de Camoins, en raison de leur rareté (une dizaine seulement ont pu être déterminés).

Bibliographie

Publication originale 
 .

Voir aussi 
 le genre Aphanus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Lygaeidae
Genre d'Hétéroptères (nom scientifique)
Paléontologie en France
Animal de l'Oligocène
Taxon fossile décrit en 1937
Taxon fossile décrit par Nicolas Théobald